Кундали́ни-йо́га (санскр. कुण्डलिनी योग, kuṇḍalinī-yoga) — одно из направлений йоги, система упражнений, призванная поднять энергию кундалини из основания позвоночника с помощью регулярной практики медитации, пранаям, комплексов асан и пения мантр. Энергия кундалини должна поэтапно пройти по всем последующим чакрам вплоть до высшей (сахасрара), где должно произойти её слияние с божеством, а также и прекращение собственного сознания йогина.

История 
В США кундалини-йога стала известной, в частности, благодаря деятельности Йоги Бхаджана, основавшего там в 1969 году организацию по обучению этому виду йоги «Здоровые, счастливые, благословенные». Кундалини-йога популярна в Северной и Южной Америке, Европе, Южной Африке, Австралии и Восточной Азии. В 2013 году «New York wellness magazine» назвал её «Ультрадуховной йогой, которую обожают знаменитости».

Виды практик 
 Крийи — это последовательности упражнений: сочетаний поз, дыхания и звука, которые соединены вместе, чтобы позволить проявиться определенному нужному нам состоянию.
 Медитации — направлены на очищение ума от вредоносных программ, страхов, беспокойства. Дают спокойствие, ясность, концентрацию.
 Мантры — способствуют гармоничному функционированию клеток всего организма и оказывают полезное влияние на нервную систему.
 Пранаямы — через различные виды дыхания позволяют сознательно менять ваше состояние, настроение, физиологические параметры.
 Асаны — придают устойчивость телу, освобождает от болезней и дают легкость всему существу.
 Шабд-гуру — звуковая вибрация, которая растворяет эго, препятствующее познанию истины и мешающее нам воспринимать наше истинное «Я» и действовать из него.
 Джапа — духовная практика медитативного повторения мантр или имен Бога.
 Садхана — духовная практика, дословно «средство для достижения чего-то». В Кундалини Йоге ее используют для духовного очищения и достижения других духовных целей.
«Существует 22 основные формы йогической практики. И в каждой из них подчёркивается та или иная грань целого. Некоторые делают ударение на использовании формы тела, как в Хатха-йоге, другие подчёркивают использование звука, как в Мантра-йоге, или визуальных форм, как в Янтра-йоге. Хорошим примером, описывающим эту ситуацию, является бриллиант. Разные формы практики можно уподобить его граням. Бриллиант прекрасен. Отдельные грани его отшлифованы так, что свет преломляется, сияя на них, привлекая ваше внимание и открывая разные измерения. Кундалини-йога — это сам бриллиант. Если посмотреть на него с какой-то стороны — вы увидите грань. Но если вы попытаетесь понять весь кристалл через эту отдельную грань, вас ждёт неудача, ваше понимание будет поверхностным и неполным».

Медицинские исследования 
 В ходе исследования Дэвида Шаннахофф-Кхалса выяснилось, что медитации кундалини-йоги оказывают психотерапевтический эффект.
 Дхарма Сингх Кхалса обнаружил, что Киртан Крия (одна из медитаций кундалини-йоги) благотворно влияет на метаболизм мозга и улучшает умственную деятельность.

Критика 
Даосский мастер Мантек Чиа критикует систему кундалини-йоги. Практикующие данные техники йоги направляют энергию в мозг и удерживают её там в течение 10 часов и более, тем самым создавая опасные изменения структуры головного мозга. По его мнению, потенциалы, переданные в головной мозг, должны перенаправляться обратно в организм и сохраняться там. «Сочетания даосской йоги и кундалини пошло бы на пользу, и это бы предотвращало осложнения», — говорит он.

Примечания

Литература 
 
 Гопи Кришна, Кундалини: Эволюционная энергия в человеке (пер. Александр С. Ригин)
 Arambula P, Peper E, Kawakami M, Gibney KH. «The Physiological Correlates of Kundalini Yoga Meditation: A Study of a Yoga Master», Appl Psychophysiol Biofeedback, Jun 2001; 26(2): 147 — 53, PubMed Abstract PMID 11480165.
 Greyson, Bruce «Some Neuropsychological Correlates Of The Physio-Kundalini Syndrome» // The Journal of Transpersonal Psychology. — 2000. — Vol.32. — No. 2.
 Sovatsky, Stuart «Words from the Soul: Time, East/West Spirituality, and Psychotherapeutic Narrative», Suny Series in Transpersonal and Humanistic Psychology, New York: State University of New York Press, 1998

Виды йоги
Религиозное поведение и опыт